Серге́й Иса́ев:
 Исаев, Сергей Александрович (1951—2000) — философ и культуролог, режиссёр, ректор ГИТИСа.
 Исаев, Сергей Викторович (более известен под псевдонимом Кландестинус; род. 1973) — литовский писатель, поэт, сценарист, переводчик, журналист.
 Исаев, Сергей Евгеньевич (род. 1968) — советский и российский футболист.
 
 Исаев, Сергей Николаевич (1917—1978) — Герой Советского Союза. Примечания